Hamburger Berg steht für:

 Hamburger Berg, früherer Name des Hamburger Stadtteils St. Pauli, siehe Hamburg-St. Pauli #Der „Hamburger Berg“
 Landherrenschaft Hamburger Berg, ehemaliger Verwaltungsbezirk
 Hamburger Berg, früherer Name von Hamburgo Velho, Stadtteil von Novo Hamburgo, Brasilien

Siehe auch:
 Berg (Hamburg), ein ehemaliger zentraler Platz in der Hamburger Altstadt